Pulau Untungjawa kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Untungjawa (ö i Indonesien), Jakarta, 
 Kelurahan Pulau Untungjawa, administrativ by, Jakarta, 

Robotskapade Indonesienförgreningar